Kalma bezeichnet
 Kalma (Göttin), Göttin in der finnischen Mythologie
 Kalma (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland
 Künstlername von Niko Hurme, früherer Bassist der finnischen Band Lordi

Kalma ist der Familienname folgender Personen:
 Douwe Kalma (1896–1953), Autor, Dichter und Leiter der Jongfryske Mienskip